Nikolai Zyganow () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Georgijewitsch Zyganow (1909–1970), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Nikolai Grigorjewitsch Zyganow (1797–1832), russischer Schauspieler und Dichter